Orange Walk
 Dystrykt Orange Walk
 Orange Walk Central
 Orange Walk East 
 Orange Walk North
 Orange Walk South